Гре́кова — русская фамилия, женская форма фамилии Греков. Известные носительницы:
 Грекова, Антонина Леонидовна (Малеева; 1887—1960) — русская и советская художница.
 Грекова, Валентина Борисовна (1931—2019) — художник-реставратор.
 Грекова, Мария Алексеевна (1761 — после 1795) — танцовщица императорских театров.
 Грекова, Нинель Владимировна (Шахова; 1935—2005) — советская тележурналистка.
 Грекова, Ольга Игоревна (1935—2006) — советская, российская журналистка, главный редактор газеты «Пионерская правда».
 Грекова, Софья Андреевна (1879—1970) — драматическая актриса, заслуженная и народная артистка Татарской АССР.

Составные фамилии
 Грекова-Малинина, Надежда Григорьевна (1910—2001) — политический и государственный деятель БССР.

Псевдоним
 И. Грекова — литературный псевдоним Е. С. Вентцель